Ниже представлен список фильмов — художественных, документальных и мультипликационных — о царской (императорской) династии Романовых, правившей Россией с 1613 по 1917 гг.

Список 
 ''Сортировка — хронологически.

См. также 
 Список фильмов о династии Рюриковичей

Примечания 

Р
Списки:Романовы